Le XVII championnat d'Europe de basket-ball (1971) s'est disputé en Allemagne de l'Ouest du 10 au 19 septembre 1971.

Lieux de compétitions 

les rencontres ont eu lieu à Essen et Böblingen.

Les groupes 
Les 12 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour final

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1971
Basket-ball
Basket-ball 1971
Basket-ball 1971
Événement sportif à Essen
Europe 1971
Europe
Sport en Allemagne en 1971
Sport en septembre 1971